L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Chine se déroule du  au  à Pékin, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory. Naomi Osaka remporte le tournoi en simple, Sofia Kenin et Bethanie Mattek-Sands, celui en double.

Faits marquants

Avant le tournoi 
En simple, la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, voit sa place en danger. En effet, la numéro 2 mondiale Karolína Plíšková peut revenir sur le trône après l'avoir perdue deux ans plus tôt.

En double, le trône de numéro 1 mondiale, occupé par la Tchèque Barbora Strýcová, se voit être très convoité. Ainsi, quatre joueuses peuvent théoriquement prétendre : la Française Kristina Mladenovic,  en juin-juillet dernier, la Belge Elise Mertens, la Hongrois Tímea Babos, dernièrement  en , et la Biélorusse Aryna Sabalenka. Pour autant, seules Kristina Mladenovic et Elise Mertens peuvent réellement le devenir car elles sont dans la même équipe que, respectivement, Tímea Babos et Aryna Sabalenka.

Forfaits 
On note les forfait de la Biélorusse Victoria Azarenka, de la Britannique Johanna Konta, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Grecque María Sákkari, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, de la Tchèque Markéta Vondroušová et de l'Américaine Serena Williams. Elles sont respectivement remplacées par Jil Teichmann, Veronika Kudermetova, Venus Williams, Polona Hercog, Ajla Tomljanović, Jessica Pegula, Wang Yafan et Kristina Mladenovic.

Lauréates 
En simple, la Japonaise et tête de série  Naomi Osaka remporte son cinquième titre en battant l'Australienne et tête de série  Ashleigh Barty. Il s'agit de son  de l'année, et de son  dans la catégorie.

En double, les wild-cards Sofia Kenin et Bethanie Mattek-Sands remportent leur premier titre en collaboration en battant Jeļena Ostapenko et Dayana Yastremska. Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Après le tournoi 
En double, du fait de la défaite dès son entrée en lice de la Tchèque Barbora Strýcová, celle-ci cède sa place numéro 1 à la Française Kristina Mladenovic, revenant en haut du tennis féminin en double 3 mois après l'avoir quitté.

Primes et points 

En simple, les quatre demi-finalistes la semaine précédente à Wuhan sont exemptées de . Pour elles, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2019) (tournoi masculin)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Pékin
Tennis en Chine en 2019
Tennis en septembre 2019
Tennis en octobre 2019